Reprezentacja Chorwacji w piłce ręcznej mężczyzn (słoweń. Hrvatska muška rukometna reprezentacija) − narodowy zespół piłkarzy ręcznych Chorwacji. Do 1990 roku piłkarze urodzeni w Chorwacji grali dla reprezentacji Jugosławii. W latach 90. XX wieku chorwaccy szczypiorniści zdobywali medale we wszystkich debiutach w międzynarodowych turniejach. W swoim pierwszym w historii starcie na igrzyskach olimpijskich reprezentacja została mistrzem olimpijskim. Cztery lata później Chorwaci sensacyjnie nie zakwalifikowali się do Sydney. W 2003 reprezentacja wygrała mistrzostwa świata, a rok później potwierdziła swoją dominację na świecie zdobywając swoje drugie złoto olimpijskie.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Znani gracze 
 Ivano Balić
 Slavko Goluža
 Vlado Šola
 Mirza Džomba
 Petar Metličić
 Valter Matošević
 Venio Losert
 Igor Vori
 Irfan Smajlagić

Kadra na Euro 2016

Zobacz też 
 Reprezentacja Chorwacji w piłce ręcznej kobiet
 Reprezentacja Jugosławii w piłce ręcznej mężczyzn

Przypisy

Linki zewnętrzne